Роберта Бруни (; ) — итальянская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках с шестом. Участница летних Олимпийских играх 2020 года. Четырёхкратная чемпионка Италии (2014, 2018, 2020, 2022). Четырёхкратная чемпионка Италии в помещении (2013, 2015, 2018, 2021). Чемпионка Универсиады 2019. Обладательница национальных рекордов в прыжках с шестом на открытом воздухе — 4,71 м (2022) и в помещении — 4,60 м (2013).

Биография 
Роберта родилась 8 марта 1994 года в Риме.

Дебютировала на международной арене в 2011 году на чемпионате мира среди юношей в Лилле.

В 2013 году победила на чемпионате Италии в помещении с национальным рекордом.

В 2019 году победила на Летней Универсиаде с личным рекордом.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 

Прыгуны с шестом Италии
Чемпионы Италии по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года